Снигирь — украинская фамилия.

Персоналии 
 Снигирь, Прокофий Федотович (1878—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Киевской губернии.
 Снигирь, Юлия Викторовна (род. 1983) — российская актриса, телеведущая, фотомодель.

Галеры 
 «Снигирь» — кайка Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Снигирь» — галера Балтийского флота Российской империи 1732 года постройки.
 «Снигирь» — галера Балтийского флота Российской империи 1757 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.
 «Снигирь» — галера Балтийского флота Российской империи 1771 года постройки.

См. также 
 Снегирь (значения)